Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2014 de l'Open d'Australie.

Primes et points

Faits marquants

Avant le tournoi 
 On note le forfait de l'Américain Brian Baker (genou), de l'Autrichien Jürgen Melzer (épaule gauche), du Serbe Janko Tipsarević (talon), de l'Estonien Jürgen Zopp (dos), de l'Espagnol Nicolás Almagro (épaule), du Belge David Goffin (aine) et de l'Allemand Philipp Kohlschreiber (cuisse). On note également la suspension du Serbe Viktor Troicki et les longues absences de l'ex-4 mondial Robin Söderling (depuis ) et de l'ex-7 mondial Mardy Fish (depuis ). 
 Le forfait avant le tournoi du  mondial Jürgen Melzer permet à Fernando Verdasco d'être dans les 32 têtes de séries alors qu'il est  mondial et de faire entrer le joueur le mieux classé au classement mondial.
 Le forfait de Nicolás Almagro après l'édition finale du tableau permet au lucky loser Martin Kližan de rentrer en jeu et à Kei Nishikori d'être la tête de série 16 au lieu de 17 (ce qui lui permet d'éviter un joueur mieux classé que lui avant les 1/8 de finale), cela permet également à Ivan Dodig de passer dans les 32 têtes de séries alors qu'il est  mondial. 
 Le forfait de Philipp Kohlschreiber après l'édition finale du tableau permet au lucky loser Stéphane Robert de rentrer en jeu. Ce forfait intervient à la dernière minute après le début des premiers matchs, ce qui ne permet pas un déplacement des têtes de séries. En effet, Marcel Granollers  mondial pouvait prétendre à la place de Kohlschreiber. Robert se retrouve donc avec le tableau du 23, dégagé des têtes de série dans les deux premiers tours.

Pendant le tournoi 
 En se qualifiant, Damir Džumhur devient le premier joueur bosnien à intégrer le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem. Alors qu'il n'avait encore jamais joué de tournoi ATP, il atteint ensuite le troisième tour, en battant le Tchèque Jan Hájek puis le Croate Ivan Dodig, tête de série .
 Roger Federer dispute son  du Grand Chelem consécutif et améliore le record de participations consécutives alors détenu par Wayne Ferreira.
 Lleyton Hewitt perd son match au premier tour face à l'Italien Andreas Seppi en 5 sets et égale ainsi le record du nombre de matches de Grand Chelem joués en 5 sets détenu par Andre Agassi avec 41 rencontres.
 On dénombre huit abandons lors du . Cela constitue un record dans l'ère open en Grand Chelem.
 Pour la première fois de l'histoire de l'Open d'Australie, un repêché se hisse en huitièmes de finale. Il s'agit du Français Stéphane Robert.
 Grigor Dimitrov est le premier Bulgare de l'histoire du tennis à atteindre les quarts de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Cinq Bulgares l'avaient fait chez les dames (dont les trois sœurs Maleeva, Manuela, Katerina et Magdalena) mais aucun chez les messieurs.
 La défaite de Novak Djokovic contre Stanislas Wawrinka en quart de finale met fin à 3 séries du Serbe : 25 victoires consécutives en Australie, 28 victoires consécutives sur le circuit et 14 demi-finales consécutives en Grand Chelem.
 Pour la première fois dans l'histoire, deux Suisses (Roger Federer et Stanislas Wawrinka) disputent les demi-finales d'un simple messieurs d'un tournoi du Grand Chelem.
 En demi-finale, Rafael Nadal bat de nouveau Roger Federer après 2009 (en finale) et 2012 (en demi-finale). C'est la  de l'Espagnol sur le Suisse en Grand Chelem, pour 2 défaites.
 Stanislas Wawrinka atteint pour la première fois de sa carrière une finale en Grand Chelem en se défaisant de Tomáš Berdych en demi-finale. Ensuite, il bat Rafael Nadal en finale, et devient ainsi le troisième Suisse (après Martina Hingis et Roger Federer) à remporter un titre du Grand Chelem. Il est également le premier joueur depuis Sergi Bruguera en 1993 à battre dans le même tournoi les  et  mondiaux. Avant cette finale, Wawrinka n'avait jamais battu Nadal en 12 confrontations, ni même gagné le moindre set contre lui. À noter tout de même que Rafael Nadal s'est blessé au dos lors de la finale.
 C'est la première fois depuis Juan Martín del Potro à l'US Open 2009 qu'un titre du Grand Chelem en simple messieurs échappe aux membres du Big Four.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky losers (repêchés)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis en Australie en 2014
Open Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 2014